

Canada
Kings County (New Brunswick)
Kings County (Nova Scotia)
Kings County (Prins Edwardeiland)

Ierland
King's County (Ierland) dat nu County Offaly heet

Verenigde Staten
Kings County (Californië)
Kings County (New York)
Kings County (Rhode Island) dat nu Washington County heet